Das Département Ille-et-Vilaine [] (bretonisch Il-ha-Gwilen) ist das französische Département mit der Ordnungsnummer 35. Es liegt im Nordwesten des Landes in der Region Bretagne und ist nach den Flüssen Ille (bretonisch: Il) und Vilaine (bretonisch: Gwilen) benannt.

Geographie 
Ille-et-Vilaine ist das östlichste Département der Bretagne.

Wappen 
Beschreibung: In Hermelin zwei blaue gewellte Pfähle.

Geschichte 
Das Département wurde zur Zeit der Französischen Revolution am 4. März 1790 auf der Grundlage des Gesetzes vom 22. Dezember 1789 über die Gliederung Frankreichs in Départements aus dem nordöstlichen Teil der alten Provinz Bretagne gebildet.

Im Sommer 1940 wurde es wie ganz Nordfrankreich von Truppen der Wehrmacht besetzt, nachdem diese den Westfeldzug innerhalb von wenigen Wochen gewonnen und Paris besetzt hatte. Im Sommer 1944 befreiten alliierte Truppen das Gebiet: Nach ihrer Landung in der Normandie brachen sie aus ihrem Brückenkopf aus und begannen am 1. August 1944 die Schlacht um die Bretagne.

Städte 
Die bevölkerungsreichsten Gemeinden des Départements Ille-et-Vilaine sind:

Weitere bedeutende Orte sind Dinard, Dinan, Dol-de-Bretagne und Redon.

Verwaltungsgliederung 

Das Département Ille-et-Vilaine gliedert sich in 4 Arrondissements, 27 Kantone und 333 Gemeinden:

Siehe auch:
 Liste der Gemeinden im Département Ille-et-Vilaine
 Liste der Kantone im Département Ille-et-Vilaine
 Liste der Gemeindeverbände im Département Ille-et-Vilaine

Klima 

Tage pro Jahr mit
 Regenfällen über 1 mm: 121
 Frost: 13
 Erster Frost: 10. Dezember
 Letzter Frost: 17. Februar
 Schnee: 5
 Gewitter: 10
 Hagel: 6

Stand 1991

Weblinks 

 Département Ille-et-Vilaine (französisch)
 Präfektur des Départements Ille-et-Vilaine (französisch)

Einzelnachweise 

 
IlleetVilaine
Ille-et-Vilaine
Gegründet 1790